Bruttoregionprodukt eller bruttoregionalprodukt,  förkortat BRP, är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region. Nyckeltalet (anses) visa den ekonomiska utvecklingen inom regionen. Statistiken förs för så små regioner som kommuner, vilka i sin tur kan summeras ihop till län, vilka i sin tur kan summeras ihop till regioner. Summan av alla regioners bruttoregionprodukt är lika med bruttonationalprodukten.

BRP per capita anger bruttoregionprodukt per invånare medan BRP per sysselsatt anger bruttoregionprodukt per arbetsför invånare.

Bruttoregionalprodukt i Europa
Eurostat har räknat ut bruttoregionalprodukten för Europas storstadsområden.

Sverige
Svenska Statistiska centralbyrån började beräkna BRP 1996. Stockholms län, Västra Götalands län och Norrbottens län hade 2015 högst BRP per capita i Sverige.

Källor

 SCB: Statistikdatabasen

Makroekonomi